Fonda, posada o hostal, establiment on els viatgers poden adquirir menjar, beguda i allotjament 
 Fonda (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa 
 Fonda (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York 
 Henry Fonda (Grand Island, Nebraska, 1905 - Los Angeles, 1982), actor de cinema i teatre estatunidenc
 Jane Fonda (1937), actriu, escriptora i activista política dels Estats Units 
 Peter Fonda, (Nova York, 1940 – Los Angeles, 2019), actor estatunidenc